O Campeonato Mundial de Futebol de Salão de 1994, foi a quinta edição do Campeonato Mundial de Futebol de Salão - FIFUSA. Tendo como cidades sedes Río Gallegos, Ituzaingó, Formosa, Apóstoles e Comodoro, na Argentina. Contou com a presença de 24 países, divididos em seis grupos na primeira fase. 
A Argentina sagrou-se campeã ao derrotar a Colômbia por 2 - 1 na prorrogação.

Sistema de disputa 
Na primeira fase, os 24 países foram divididos em seis grupos de quatro. Os países jogaram entre si nos grupos. Classificaram-se para a segunda fase os dois primeiros colocados de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros colocados.

Na segunda fase, os 16 países classificados foram divididos em quatro grupos de quatro. Os países jogaram entre si nos grupos. Classificou-se os dois primeiros colocados de cada grupo para a disputa da fase final.

Países participantes

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Segunda fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase final 

<noinclude>

Finais

3º / 4º

1º / 2º

Ver também 
 CNFS - Confederação Nacional de Futebol de Salão
 Seleção Brasileira de Futebol de Salão

1994 no desporto
Desporto na Argentina em 1994
Eventos esportivos sediados na Argentina
1994